

Colombia
 Santa Marta (Colombia), een plaats en gemeente in het departement Magdalena
 Sierra Nevada de Santa Marta, een kustgebergte in het noorden

Portugal
 Santa Marta (Penafiel), een plaats in de gemeente Penafiel

Spanje
 regio Extremadura:
 Santa Marta (Badajoz), een gemeente in de provincie Badajoz
 Santa Marta de Magasca, een gemeente in de provincie Cáceres
 regio Castilië en León:
 Santa Marta de Tormes, een gemeente in de provincie Salamanca
 Santa Marta del Cerro, een gemeente in de provincie Segovia
 Cubillas de Santa Marta, een gemeente in de provincie Valladolid

Zie ook 
 Marta